«Бедная Маша» — советский музыкальный художественный телефильм (1981), комедия (2 серии). Премьера на ЦТ —  2 января 1982 г. (новогодняя программа телефильмов). По пьесе В. В. Шкваркина "Чужой ребёнок"

Сюжет 
Медсестра Маша решает проверить чувства влюблённых в неё Кости, Фёдора Фёдоровича, Семёна Перчаткина, ближайших родственников и знакомых. Для этого Маша «по секрету» сообщает своей подруге, что ждёт ребенка, зная, что Зина разнесёт эту новость по всему городу. По-разному отнеслись к этой новости все, кто знал Машу. Для родителей её «беда» постепенно превращается в радость; Костя, преодолев муки ревности, предлагает Маше руку и сердце, Семён Перчаткин сравнивает её с Мадонной, а Фёдор Фёдорович наказывается за неискренность и лицемерие.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Николай Александрович
 Автор сценария: Александр Хмелик
 Композитор: Александр Журбин
 Песни на слова Юрия Энтина
 Оператор-постановщик: Лев Бунин
 Художник: Валентина Гордеева

Список песен из фильма 
 «Ты любишь необычное?»
 «Сосчитай до десяти»
 «Любовь»
 «Светло-лиловый платок»
 «Вы слыхали?»
 «Обида»
 «Любовь человека сильнее»
 «Любовный треугольник»
 «Колыбельная»
 «Серенада»
 «Колыбельная»
 «Моя Мадонна»
 «Про Кавказ»
Исполнители песен:
 Леонид Серебренников
 Геннадий Трофимов
 
В фильме также участвуют:
 Ансамбль танца «Ритмы планеты»
 Инструментальный ансамбль «Мелодия»

Примечания

Ссылки 

 Тексты песен из фильма «Бедная Маша» на сайте «Песни из кинофильмов»

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1981 года
Фильмы ТО «Экран»
Телекомедии СССР
Музыкальные телефильмы СССР
Телефильмы на русском языке